Federació Asiàtica d'Handbol (del seu nom en anglès Asian Handball Federation), màxim organisme regidor de l'handbol a l'Àsia
 American Hi-Fi, banda de rock alternatiu dels Estats Units
 Factor VIII (del seu nom en anglès Anti-Hemophilic Factor), glicoproteïna del plasma sanguini important en el procés de coagulació